2 miejscowości w Polsce: 
 Tursk – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin 
 Tursk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica

wieś na Białorusi:
 Tursk – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie rohaczowskim, w sielsowiecie gadziłowickim.